Pierre Gilbert correspond à plusieurs personnes :
 Pierre Gilbert (1904-1986), égyptologue belge
 Pierre Gilbert (1980-), pilote français
 Pierre Gilbert Crabos (1883-1914), dit Pierre Gilbert, écrivain, journaliste
 Pierre Gilbert est parfois retrouvé pour Nicolas-Pierre Gilbert (1751-1814), médecin militaire français.